Michael Thomas, scénariste de cinéma.
 Michael Thomas (1967- ), écrivain américain
 Michael Thomas (1967- ), joueur de football international anglais.
 Michael « Moose » Thomas (1981-), batteur du groupe Bullet for My Valentine.
 Michael Thomas (1990-) joueur de football américain.
 Michael Thomas (1993-), joueur américain de football américain.